Pentax K-m (в США и Канаде имеет обозначение Pentax K2000) — компактная любительская зеркальная камера компании Hoya под торговой маркой Pentax. Камера оснащена 10 — мегапиксельной CCD-матрицей Sony. В фотоаппарате применена механическая система удаления пыли с матрицы «Dust removal» (быстрое перемещение матрицы с помощью электромагнитов), SP-покрытие (на основе фторидов) на низкочастотном фильтре и обнаружение частиц пыли «Dust Alert». Как и в предыдущих моделях, стабилизация изображения осуществляется сдвигом матрицы, что делает её совместимой с любыми (в том числе и резьбовыми) объективами. Анонсирована в сентябре 2008 года. С 2009 года на сайте фирмы камера помечена как снятая с производства.

Различные цветовые оформления 
 Основная масса камер выпускается в чёрном исполнении.
 Выпущено 1000 экземпляров Pentax K-m в белом корпусе. В комплекте с ним идут объективы: белый smc Pentax DA L 18-55мм F3,5-5,6 AL и белый smc Pentax DA L 50-200мм F4-5,6 AL
 Ограниченная партия K-m Crystal инкрустированных стразами Swarovski.
 Выпущено 1000 экземпляров Pentax K-m в оливковом корпусе. В комплекте с ним идёт объектив smc Pentax DA L 18-55мм F3,5-5,6 AL оливкового цвета

Наименование модели 
Не следует путать цифровой фотоаппарат K-m с выпускавшейся с 1975 по 1977-й год механической плёночной моделью Pentax KM (обе буквы заглавные, дефис отсутствует).

Основные отличия от модели K200D 
 Уменьшены габариты и вес корпуса камеры. Вес только камеры 525 г.
 Отсутствует пылевлагозащищенный корпус (у K200D есть).
 Отсутствует ч/б монитор, аналогичное по конструкции колесо выбора режимов перенесено на другую сторону от видоискателя.
 Повышена скорость серийной съемки с 2,8 до 3,5 к/сек.
 Максимальная серия снимков в формате RAW может достигать 4 штук. В K200D — 5 штук.
 Ведущее число вспышки снижено с 13 до 11.
 Количество точек автофокуса снижено с 11 до 5.
 Добавлено несколько новых постфильтров и возможности первичной обработки готовых снимков.
 Добавлены новые режимы съемки (например, «ночной снимок»).
 Изменён формат отображения служебной информации в видоискателе.
 Отсутствует поддержка батарейного блока-ручки «D-BG3».
 Добавлена аппаратная кнопка «Помощь». Есть возможность настроить кнопку для установки, при съёмке, фильтра или формата (RAW, JPEG), а также для выбора режима пробного снимка.
 Включение режима пробного снимка убрано с переключателя ON/OFF, переключатель имеет только 2, а не 3 позиции.
 Отсутствует репетир диафрагмы.
 Удалена аппаратная кнопка «Green key» для быстрого перевода фотоаппарата в автоматический режим.
 Удалена аппаратная кнопка «Raw».
 Удалена аппаратная кнопка управления системой стабилизации (доступ через меню).
 Переименована аппаратная кнопка «AE-Lock» в «AF». Кнопка может управлять блокировкой фокуса или экспозиции по выбору фотографа.
 В меню добавлен греческий язык.

Дополнительное снижение веса 
Для дополнительного снижения веса камеры изготовитель выпустил 2 новых облегченных кит-объектива серии «DA L». Отличительные особенности:
 Замена металлического байонета на пластиковый;
 Отсутствие системы Quick-Shift Focus, позволяющей производить ручную фокусировку без дополнительных переключений;
 Отсутствие шкалы расстояний на фокусировочном кольце;
 Замена зелёного ободка на серебристый;
 Маркировка.

Вес короткофокусного «Pentax SMC DA L 18-55/3,5-5,6 AL» объектива снижен на 25 грамм по сравнению с «Pentax SMC DA 18-55/3,5-5,6 AL», и на 20 грамм по сравнению с «Pentax SMC DA 18-55/3,5-5,6 AL II».

Вес длиннофокусного «Pentax SMC DA L 50-200/4-5,6 ED» объектива снижен на 25 грамм по сравнению с «Pentax SMC DA 50-200/4-5,6 ED».

Примечания

Ссылки 
  Подробная техническая информация о фотоаппарате на сайте официального представителя Pentax .
  Обзор Pentax K-m (dpriew.com).
  Руководство по эксплуатации.

Цифрозеркальные фотоаппараты Pentax
APS-C фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 2008 году